Гавдзинська — українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 

 Гавдзинська Олена Альбінівна (. 1954) — український живописець, Заслужений художник України (2018), член Національної спілки художників України (НСХУ) (1985).

Примітки